Winna Góra peut désigner en Pologne :
 Winna Góra, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Winna Góra, village de la voïvodie de Łódź
 Winna Góra, village de la voïvodie de Basse-Silésie